Чемпионат Люксембурга по футболу 1939/1940 — 30-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1939/1940
Люксембург
Люксембург
1939 год в Люксембурге
1940 год в Люксембурге